As-Suwayda (plaats), plaats in Syrië
 As-Suwayda (gouvernement), gouvernement in Syrië